

Cinema 
 Jack Pot – cortometraggio del 1940 diretto da Roy Rowland
 Jackpot – film del 1975 diretto da Terence Young
 Jack Pot – film per la televisione del 1985 diretto da Slavoljub Stefanović Ravasi
 Jackpot – film del 1992 diretto da Mario Orfini
 Jackpot – film del 2001 diretto da Michael Polish
 La fortuna si diverte (The Jackpot) – film del 1950 diretto da Walter Lang

Geografia 
 Jackpot – comunità non incorporata e census-designated place del Nevada (USA)

Giochi e sport 
 Jackpot – termine usato nell'ambito del gioco d'azzardo per indicare il premio massimo ottenibile
 Jackpot – nell'atletica leggera è il premio a chi si aggiudica tutte le prove del circuito IAAF Golden League

Musica 
 Jackpot – album di Chingy del 2003
 Jackpot – album di Pietro Lombardi del 2011
 Jackpot – singolo di Dorian Electra del 2017

Personaggi 
 Jackpot – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jackpot – personaggio dei Transformers

Televisione 
 Jackpot - Fate il vostro gioco – quiz televisivo condotto da Enrico Papi

Altri progetti